Nan Qu (chin. 南區 / 南区, Pinyin Nán Qū) ist der Name folgender Stadtbezirke in der Republik China:

 Nan Qu (Taichung) in der Stadt Taichung
 Nan Qu (Tainan) in der Stadt Tainan